Dreveton, ou Drèveton, est un nom de famille qui est utilisé par :

 Baltasar Dreveton (ca. 1719 - ?), un architecte français du  ;
 Classification Dreveton, une échelle de classification des tempêtes synoptiques utilisée par Météo-France.